La Romagne, commune française des Ardennes
 La Romagne, commune française de Maine-et-Loire

Voir aussi 

la Romagne, partie de la région italienne Émilie-Romagne

Romagne, commune française de la Gironde
Romagne, commune française de la Vienne
Romagne-sous-les-Côtes, commune française de la Meuse
Romagne-sous-Montfaucon, commune française de la Meuse

Romagné, commune française d'Ille-et-Vilaine

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France